Friedrich zu Stolberg ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

* Friedrich zu Stolberg-Stolberg (1836–1904), deutscher Herrschaftsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich Botho zu Stolberg-Roßla (1714–1768), regierender Graf und kursächsischer Generalleutnant
 Friedrich Carl zu Stolberg-Gedern (1693–1767), regierender Graf und Fürst
 Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (1750–1819), deutscher Dichter, Übersetzer und Jurist

Siehe auch:
 Friedrich von Stolberg († 1314), Gegenbischof im Bistum Würzburg